L'automa (The Crooked Hinge) – romanzo di John Dickson Carr del 1938
L'automa – novella di Alberto Moravia del 1962